

Гальс — громада в кантоні Берн

Інше 
 Гальс — персонаж давньогрецької міфології